Bewegwijzering
Rijstrooksignalering, zie Matrixbord
Spoorwegsignalering, zie Spoorwegsein
Signalering (justitie) van iemand die gezocht wordt; zie ook:
Europees aanhoudingsbevel
Interpol
Signalering (economie), een begrip uit de contracttheorie